Filain (Aisne)
 Filain (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos